Setto  – in edilizia, elemento verticale che ha il compito di contrastare le forze sismiche orizzontali
 Setto  – divisione di una parete anatomica, in osso o cartilagine
 Setto  – struttura delle cellule dei funghi
 Setto  – arrondissement del Benin nel dipartimento di Zou
 Setto – nei coralli, componente della struttura del corallite

Pagine correlate 
 Setti